Mizuho kan avse:
Mizuho, Gifu - en stad i Gifu prefektur, Japan
Mizuho, Tokyo - en kommun i Tokyo prefektur, Japan
Mizuho (forskningsstation) - en forskningsstation i Antarktis
Mizuho Kôgen - en platå i Antarktis
Mizuho (bank) - en japansk bank
Mizuho (Shinkansen) - ett tågnamn på Kyushu Shinkansen och Sanyo Shinkansen i Japan